La promotion peut désigner :

Activité professionnelle 
 la promotion (diplôme), ensemble des élèves détenteurs d'un même diplôme une même année ;
 la promotion (travail), progression dans la hiérarchie d'une entreprise ou d'une administration.

Sports et loisirs 
 la promotion (échecs), au jeu d'échecs, échange un pion arrivé en huitième rangée contre une pièce ;
 le Championnat de Belgique de football D4, appelé « promotion » en Belgique ;
 la Promotion d'atout, au bridge, manœuvre à la carte qui a pour but de hisser d'un cran dans la hiérarchie des valeurs un atout non maître de façon à lui permettre de réaliser une levée.

Commerce 
 la promotion commerciale, moyens utilisés pour promouvoir un événement, un service ou un produit ;
 la promotion en ligne, promotion commerciale sur Internet ;
 le promoteur immobilier, dans la promotion immobilière, activité économique qui consiste à vendre des espaces des terrains viabilisés ou des immeubles neufs dont l'opérateur aura assuré la maîtrise d'ouvrage et qui en assurera le risque économique.

Autres 
 la promotion canapé, promotion hiérarchique en échange de rapports sexuels ;
 la promotion de la santé, processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé ;
 la mobilité sociale ou promotion sociale, progression dans l'échelle des valeurs économiques d'une société.